van der Waals ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Diderik van der Waals (1837–1923), niederländischer Physiker und Nobelpreisträger
 Jacqueline E. van der Waals (1868–1922), niederländische Schriftstellerin
 Johannes Diderik van der Waals jr. (1873–1971), niederländischer Professor für theoretische Physik
 Anton van der Waals (1912–1950), niederländischer Agent im Zweiten Weltkrieg
 J. D. van der Waals (* 1925), niederländischer Archäologe

van der Waals steht für:
 van der Waals (Mondkrater)
 (32893) van der Waals, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Waals